Песковское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

Воронежская область
 Песковское сельское поселение — входит в Павловский район
 Песковское сельское поселение — входит в Петропавловский район
 Песковское сельское поселение — входит в Поворинский район

Курганская область
 Песковское сельское поселение — входит в Далматовский район
 Песковское сельское поселение — входит в Юргамышский район